Emperador Zhao de Han (94–74 aEC) va ser un emperador de la Dinastia Han Occidental xinesa del 87 aEC fins al 74 aEC.

L'Emperador Zhao va ser el fill més jove de l'Emperador Wu de Han. Per l'època que va néixer Zhao, l'Emperador Wu ja tenia 62 anys. Zhao va ascendir al tron després de la defunció de l'Emperador Wu en el 87 aEC. Ell tenia només 8 anys. Huo Guang va servir com a regent seu.

El llarg regnat de l'Emperador Wu va deixar la Dinastia Han expandida en gran manera; això no obstant, la guerra constant havia esgotat les arques de l'imperi. L'Emperador Zhao, sota la tutela de Huo, va prendre la iniciativa i va baixar-hi els impostos, així com va emprendre la reducció de la despesa pública. Com a resultat, els ciutadans prosperaren i la dinastia Han gaudí d'una era de pau. Per desgràcia, l'emperador Zhao va morir després de regnar durant 13 anys. Ell per aleshores només tenia 20 anys.

Noms d'era 
 Shiyuan (始元 py. shĭ yúan) 86–80 aEC
 Yuanfeng (元鳳 py. yúan fèng) 80–75 aEC
 Yuanping (元平 py. yúan píng) 74 aEC

Família 
 Pare
 Emperador Wu de Han
 Mare
 Consort Zhao
 Esposa
 Emperadriu Shangguan, filla de Shangguan An (n. 89 aEC, m. 37 aEC)
 Fills
 Cap

Avantpassats 

</center>

Emperadors de la Dinastia Han
Morts a la República Popular de la Xina
Persones de Shaanxi